Arnórsdóttir ist der Name von:
 Ingunn Arnórsdóttir, isländische Erzieherin und Lehrerin im 12. Jahrhundert 
 Þóra Arnórsdóttir (* 1975), isländische TV-Moderatorin und war Kandidatin für die Präsidentschaftswahl 2012